Extreme II: Pornograffitti (A Funked Up Fairy Tale) — второй студийный альбом американской рок-группы Extreme, вышедший в 1990 году. Название альбома представляет собой словослияние терминов «порнография» и «граффити».

Об альбоме 

Альбом поднялся до 10-й позиции в Billboard 200 и стал золотым в мае 1991 года, а 26 октября 1992 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила Pornograffitti дважды платиновый статус; таким образом, это — наиболее продаваемый альбом группы.

В музыкальном плане Pornograffitti насыщен металлическими гитарными проигрышами с примесью фанка (часто — синкопированными) и зажигательными, скоростными соло. Запись обеспечила Беттанкуру признание гитарных энтузиастов и публикации в таких журналах как Guitar World и Guitar School.

Синглы «More Than Words» (написанная Чероне для своей девушки) и «Hole Hearted» вошли в Billboard Hot 100, заняв 1-ую и 4-ую позиции соответственно. Обе акустические баллады, они несколько диссонируют с общим звучанием альбома.

В 2010-ых годах Extreme дали серию концертов, на которых альбом исполнялся целиком. В 2016 году вышел DVD «Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown».

В 2015 году вышло делюкс-издание альбома.

Список композиций

Участники записи 

 Гэри Чероне — вокал
 Нуно Беттанкур — гитары, клавишные, перкуссия, бэк-вокал
 Пэт Бэджер — бас-гитара, бэк-вокал
 Пол Гиэри — ударные, перкуссия

Позиции в чартах 
Альбом

Синглы

На церемонии Nobel Peace Prize Concert в 2014 году «More Than Words» была исполнена совместно с вокалистом группы Aerosmith Стивеном Тайлером.

Примечания

Ссылки 

Альбомы A&M Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Extreme
Альбомы альтернативного метала
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums